Кассала

 Кассала — аэропорт вблизи города Кассала.
 Кассала — город в Судане, столица провинции Кассала.
 Кассала — одна из 17 провинций Судана.